Ху́хоямя́ки (Ху́ухканмя́ки) () — остановочный пункт и бывшая промежуточная станция на 223,5 км перегона Яккима — Куокканиэми.

Общие сведения 
Остановочный пункт территориально расположен в городе Лахденпохья республики Карелии.

Расположен на однопутном перегоне: Яккима — Куокканиэми линии Хийтола — Сортавала.

Остановочный пункт находится на линии с полуавтоблокировкой. Сохранилось здание вокзала. Зал ожидания закрыт, билетная касса не работает. Билеты приобретаются в штабном вагоне у начальника поезда. На станции останавливаются все проходящие пассажирские поезда.

На остановочной платформе установлен новый пассажирский павильон, а также информационная табличка с названием остановочного пункта.

До середины 2000-х годов имелся подъездной путь для нужд Российской Армии, в настоящее время разобранный. Сохранилась высокая грузовая платформа.

История 
Участок Антреа — Сортавала был открыт 01 ноября 1893 года. Решение о строительстве железной дороги от Выборга до  было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек.

Первоначально Huuhanmäki являлся путевым постом, который обслуживал подъездной путь, шедший к гравийному карьеру. Остановка для пассажирских поездов появилась на расписании в 1935 году, когда здание вокзала, построенное в 1924 году, было перенесено со станции Макслахти. Создание разъезда было вызвано размещением на берегу озера Пайкъярви Выборгского полка, переведённого из Хамины. Во время Советско-финской войны (1941—1944) транспортное значение разъезда возросло, и он был преобразован в полноценную станцию.

Примечательно, что никогда не служивший в армии третий Президент Российской Федерации Медведев Д. А. проходил в 1986 году 1,5-месячные военные сборы вблизи Хухоямяки.

Примечания

Ссылки

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Бывшие железнодорожные станции
Лахденпохья